Лос Мимбрес има више значења:

 Лос Мимбрес (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мимбрес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Мимбрес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мимбрес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мимбрес (Пануко де Коронадо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мимбрес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мимбрес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мимбрес (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Мимбрес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мимбрес (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Мимбрес (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мимбрес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мимбрес (Росарио, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Мимбрес (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Мимбрес (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Мимбрес (Росарио, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Мимбрес (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику